Бруно Мюллер (, ) — немецкий гребец, чемпион летних Олимпийских игр 1928 года в двойках вместе с Куртом Мёштером, четырёхкратный чемпион Германии.

Биография 
Бруно Мюллер родился в 1902 году. Заниматься академической греблей начал в гребном клубе Berliner RK Hellas. Первую значимую национальную награду Мюллер завоевал в 1927 году, став вместе с Куртом Мёштером стал победителем национального чемпионата в Шверине в соревнованиях двоек распашных без рулевого, а также третьим в четвёрках. В 1928 году Мюллер и Мётшер стали чемпионами в четвёрках, а также защитили титул чемпионов Германии в двойках. Также эта победа позволила Мюллеру и Мёштеру выступить на Олимпийских играх в Амстердаме.

На предварительном этапе Мюллер и Мёштер уверенно выиграли свой заезд, опередив гребцов из Франции и установив при этом новый лучший олимпийский результат (8:14,2). Во втором раунде были побеждены спортсмены из Нидерландов, а в полуфинале немецкие гребцы пришли к финишу раньше, чем их соперники из США, вновь показав лучшее олимпийское время (7:08,2). В финале Мюллеру и Мётшеру противостояли победители последней Королевской регаты Хенли британцы Теренс О’Брайен  Роберт Нисбет. Решающий заезд прошёл в упорной борьбе и закончился с небольшим преимуществом гребцов из Германии, установивших в очередной раз по ходу Игр новое лучшее олимпийское время (7:06,4). В 1929 году Мюллер и Мётшер в третий раз подряд стали чемпионами Германии в соревнованиях двоек распашных без рулевого.

Во время спортивной карьеры и после её завершения после Мюллер работал страховым агентом в Берлине.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гребцы (академическая гребля) Германии
Олимпийские чемпионы от Германии
Олимпийские чемпионы по академической гребле
Чемпионы летних Олимпийских игр 1928 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1928 года
Чемпионы Германии по академической гребле